Das Staatshaftungsgesetz ist

 ein bundesdeutsches Gesetz vom 26. Juni 1981, das vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde, vgl. Staatshaftungsgesetz (Deutschland)

 ein Gesetz der DDR vom 12. Mai 1969, das nach Maßgabe des Einigungsvertrags in manchen neuen Bundesländern als Landesrecht fortgilt, vgl. Staatshaftungsgesetz (DDR)